Серге́й Хари́тонов:
 Харитонов, Сергей Алексеевич (род. 1952) — председатель Тульской областной Думы (с 2014 года).
 Харитонов, Сергей Валерьевич (род. 1980) — российский боец смешанных единоборств.
 Харитонов, Сергей Васильевич (1955—2020) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР (1991).
 
 Харитонов, Сергей Яковлевич (род. 1978) — российский игрок в хоккей с мячом.